Padule steht für:
 Padule, Fraktion der Gemeinde Porcari, Provinz Lucca, Italien
 Padule, Fraktion der Gemeinde Gubbio, Provinz Perugia, Italien